Riddervold är ett norskt  efternamn, som burits av bland andra:

 Hans Riddervold (1795-1876), norsk präst och politiker
 Julius Riddervold (1842-1921), norsk präst och teologisk författare
 Marianne Riddervold  (född 1980), norsk orienterare

Norska efternamn